Pardos pueblo abandonado español de la provincia de Zaragoza.
 Pardos municipio español de la provincia de Guadalajara.